Наташа Крмель (, род. ) — словенская шахматистка, национальный мастер.

Одна из сильнейших шахматисток Словении первой половины 1990-х гг.

Чемпионка Словении 1993 г. Бронзовый призёр чемпионата Словении 1994 г.

В составе сборной Словении участница шахматной олимпиады 1994 г. (выступала в качестве запасной участницы).

Участница юниорского чемпионата мира 1992 г. (набрала 50 % очков).

Участница зонального турнира 1995 г.

Согласно шахматным базам, в 1997 г. отошла от активных выступлений в соревнованиях.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Выступление Н. Крмель на чемпионате мира среди юниоров 1992 года
 Выступление Н. Крмель на шахматной олимпиаде 1994 года
 Выступление Н. Крмель в зональном турнире 1995 года

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад